

Sigle 
 Textured vegetable protein  – proteina vegetale ristrutturata composta da farina di soia sgrassata e disidratata
 The Venus Project  – organizzazione fondata nel 1995 da Jacque Fresco
 Transurethral Vaporization of the Prostate  – vaporizzazione transuretrale della prostata
 Trombosi venosa profonda  – ostruzione di una vena della circolazione venosa profonda di un arto

Televisione 
 TVP – acronimo di Televalpolicella, emittente televisiva locale attiva in Valpolicella fino ai primi anni 90
 TVP – abbreviazione ufficiale di Telewizja Polska, emittente televisiva pubblica polacca